

492001–492100 

|-bgcolor=#fefefe
| 492001 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 492002 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 492003 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 492004 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 492005 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 492006 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 492007 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 492008 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 492009 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 492010 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 492011 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 492012 || || 13 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 492013 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 492014 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 492015 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 492016 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 492017 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 492018 || || 1 d'abril de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 492019 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 492020 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 492021 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 492022 || || 2 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 492023 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 492024 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 492025 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 492026 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 492027 || || 15 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 492028 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 492029 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 492030 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 492031 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 492032 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 492033 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 492034 || || 5 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 492035 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 492036 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 492037 || || 6 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 492038 || || 14 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 492039 || || 1 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 492040 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 492041 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 492042 || || 18 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 492043 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 492044 || || 4 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 492045 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 492046 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 492047 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 492048 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 492049 || || 16 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 492050 || || 18 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 492051 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 492052 || || 18 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 492053 || || 2 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 492054 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 492055 || || 13 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 492056 || || 17 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 492057 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 492058 || || 21 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 492059 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 492060 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 492061 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 492062 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 492063 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 492064 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 492065 || || 19 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 492066 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 492067 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 492068 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 492069 || || 14 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 492070 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 492071 || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 492072 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 492073 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 492074 || || 1 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 492075 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 492076 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 492077 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 492078 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 492079 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 492080 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 492081 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 492082 || || 18 d'abril de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 492083 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 492084 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 492085 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 492086 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 492087 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 492088 || || 10 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 492089 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 492090 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 492091 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 492092 || || 16 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 492093 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 492094 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 492095 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 492096 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 492097 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 492098 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 492099 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 492100 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

492101–492200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 492101 || || 22 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 492102 || || 14 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 492103 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 492104 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 492105 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 492106 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 492107 || || 20 de maig de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 492108 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 492109 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 492110 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 492111 || || 29 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 492112 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 492113 || || 17 de juny de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 492114 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 492115 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 492116 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 492117 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 492118 || || 21 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 492119 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 492120 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 492121 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 492122 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 492123 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 492124 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 492125 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 492126 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 492127 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 492128 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 492129 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 492130 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 492131 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 492132 || || 10 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 492133 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 492134 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 492135 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 492136 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 492137 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 492138 || || 6 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 492139 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 492140 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 492141 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 492142 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#FFC2E0
| 492143 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 492144 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 492145 || || 21 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 492146 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 492147 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 492148 || || 28 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 492149 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 492150 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 492151 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 492152 || || 28 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 492153 || || 3 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 492154 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 492155 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 492156 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 492157 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 492158 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 492159 || || 8 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 492160 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 492161 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 492162 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 492163 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 492164 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 492165 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 492166 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 492167 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 492168 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 492169 || || 19 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 492170 || || 29 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 492171 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 492172 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 492173 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 492174 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 492175 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 492176 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 492177 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 492178 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#FA8072
| 492179 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 492180 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 492181 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 492182 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 492183 || || 16 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 492184 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 492185 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 492186 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 492187 || || 30 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 492188 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 492189 || || 25 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 492190 || || 14 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 492191 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 492192 || || 20 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 492193 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 492194 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 492195 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 492196 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 492197 || || 6 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 492198 || || 27 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 492199 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 492200 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

492201–492300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 492201 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 492202 || || 13 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 492203 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 492204 || || 26 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 492205 || || 23 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 492206 || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 492207 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 492208 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 492209 || || 12 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 492210 || || 16 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 492211 || || 15 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 492212 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 492213 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 492214 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 492215 || || 8 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 492216 || || 10 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 492217 || || 15 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 492218 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 492219 || || 10 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 492220 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 492221 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 492222 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 492223 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 492224 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 492225 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 492226 || || 2 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 492227 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 492228 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 492229 || || 23 de juliol de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 492230 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 492231 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 492232 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 492233 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 492234 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 492235 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 492236 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 492237 || || 3 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 492238 || || 27 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 492239 || || 6 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 492240 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 492241 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#C2FFFF
| 492242 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 492243 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 492244 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 492245 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 492246 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 492247 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 492248 || || 9 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 492249 || || 1 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 492250 || || 6 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 492251 || || 12 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#FA8072
| 492252 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 492253 || || 6 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 492254 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 492255 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 492256 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 492257 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 492258 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 492259 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 492260 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 492261 || || 29 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 492262 || || 31 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 492263 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 492264 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 492265 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 492266 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 492267 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 492268 || || 18 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 492269 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 492270 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 492271 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 492272 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 492273 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 492274 || || 14 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 492275 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 492276 || || 18 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 492277 || || 8 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 492278 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 492279 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 492280 || || 29 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 492281 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 492282 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 492283 || || 13 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 492284 || || 17 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 492285 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 492286 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 492287 || || 9 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 492288 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 492289 || || 21 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 492290 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 492291 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 492292 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 492293 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 492294 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 492295 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 492296 || || 25 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 492297 || || 30 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 492298 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 492299 || || 31 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 492300 || || 22 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

492301–492400 

|-bgcolor=#fefefe
| 492301 || || 11 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#FA8072
| 492302 || || 13 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 492303 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 492304 || || 11 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 492305 || || 10 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 492306 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 492307 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 492308 || || 18 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 492309 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 492310 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 492311 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 492312 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 492313 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 492314 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 492315 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#FA8072
| 492316 || || 7 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 492317 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 492318 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 492319 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 492320 || || 3 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 492321 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 492322 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 492323 || || 21 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 492324 || || 20 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 492325 || || 22 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 492326 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 492327 || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 492328 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 492329 || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#FA8072
| 492330 || || 18 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 492331 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 492332 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#C2FFFF
| 492333 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=334 bgcolor=#C2FFFF
| 492334 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 492335 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#C2FFFF
| 492336 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 492337 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#C7FF8F
| 492338 || || 12 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 492339 || || 24 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 492340 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 492341 || || 12 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 492342 || || 22 d'agost de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 492343 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#FA8072
| 492344 || || 10 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 492345 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 492346 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 492347 || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 492348 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 492349 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 492350 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 492351 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 492352 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 492353 || || 22 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 492354 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 492355 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 492356 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 492357 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 492358 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 492359 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 492360 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 492361 || || 25 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 492362 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 492363 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 492364 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 492365 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 492366 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 492367 || || 23 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 492368 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 492369 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 492370 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 492371 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 492372 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 492373 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#C2FFFF
| 492374 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 492375 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 492376 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 492377 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 492378 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 492379 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 492380 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 492381 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 492382 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 492383 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 492384 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 492385 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 492386 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 492387 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 492388 || || 4 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 492389 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 492390 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 492391 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 492392 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 492393 || || 21 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 492394 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 492395 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 492396 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 492397 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 492398 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 492399 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 492400 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

492401–492500 

|-bgcolor=#fefefe
| 492401 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 492402 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 492403 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 492404 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 492405 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 492406 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 492407 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 492408 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 492409 || || 20 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#FA8072
| 492410 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 492411 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 492412 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 492413 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 492414 || || 21 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 492415 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 492416 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 492417 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 492418 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 492419 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 492420 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 492421 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 492422 || || 18 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 492423 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 492424 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 492425 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 492426 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 492427 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 492428 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#FA8072
| 492429 || || 11 de juny de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 492430 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 492431 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 492432 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 492433 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 492434 || || 20 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 492435 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 492436 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 492437 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 492438 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 492439 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 492440 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 492441 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 492442 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 492443 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 492444 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 492445 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 492446 || || 18 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 492447 || || 1 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 492448 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 492449 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 492450 || || 24 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 492451 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 492452 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 492453 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 492454 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 492455 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 492456 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 492457 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 492458 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 492459 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 492460 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 492461 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 492462 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 492463 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 492464 || || 4 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 492465 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 492466 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 492467 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 492468 || || 5 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 492469 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 492470 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 492471 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 492472 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 492473 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 492474 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 492475 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 492476 || || 2 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 492477 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#FFC2E0
| 492478 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 492479 || || 1 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 492480 || || 14 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 492481 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 492482 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 492483 || || 5 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 492484 || || 26 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 492485 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 492486 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 492487 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 492488 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 492489 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 492490 || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 492491 || || 16 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 492492 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 492493 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 492494 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 492495 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 492496 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 492497 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 492498 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 492499 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 492500 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

492501–492600 

|-bgcolor=#fefefe
| 492501 || || 20 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 492502 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 492503 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 492504 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 492505 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 492506 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 492507 || || 24 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 492508 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 492509 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 492510 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 492511 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 492512 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 492513 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 492514 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 492515 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 492516 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 492517 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 492518 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 492519 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 492520 || || 6 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 492521 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 492522 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 492523 || || 25 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 492524 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 492525 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 492526 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 492527 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 492528 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 492529 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 492530 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 492531 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 492532 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 492533 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 492534 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 492535 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 492536 || || 4 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 492537 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 492538 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 492539 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 492540 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 492541 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 492542 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 492543 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 492544 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 492545 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 492546 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 492547 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 492548 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 492549 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 492550 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 492551 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 492552 || || 6 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 492553 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 492554 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 492555 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 492556 || || 12 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 492557 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 492558 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 492559 || || 6 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 492560 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 492561 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 492562 || || 8 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 492563 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 492564 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 492565 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 492566 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 492567 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 492568 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 492569 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 492570 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 492571 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 492572 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 492573 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 492574 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 492575 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 492576 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 492577 || || 14 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 492578 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 492579 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 492580 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 492581 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 492582 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 492583 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 492584 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 492585 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 492586 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 492587 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 492588 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 492589 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 492590 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 492591 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 492592 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 492593 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 492594 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 492595 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 492596 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 492597 || || 4 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 492598 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 492599 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 492600 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

492601–492700 

|-bgcolor=#fefefe
| 492601 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 492602 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 492603 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 492604 || || 19 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 492605 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 492606 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 492607 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 492608 || || 2 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 492609 || || 13 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 492610 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 492611 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 492612 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 492613 || || 2 d'agost de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 492614 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 492615 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 492616 || || 7 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 492617 || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 492618 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 492619 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 492620 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 492621 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 492622 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 492623 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 492624 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 492625 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 492626 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 492627 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 492628 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 492629 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 492630 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 492631 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 492632 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 492633 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 492634 || || 1 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 492635 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 492636 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 492637 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 492638 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 492639 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 492640 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 492641 || || 28 de juny de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 492642 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 492643 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 492644 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 492645 || || 2 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 492646 || || 5 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 492647 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 492648 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 492649 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 492650 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 492651 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 492652 || || 8 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 492653 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 492654 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 492655 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 492656 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 492657 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 492658 || || 31 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 492659 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 492660 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 492661 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 492662 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 492663 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 492664 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 492665 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 492666 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 492667 || || 14 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 492668 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 492669 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 492670 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 492671 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 492672 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 492673 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 492674 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 492675 || || 5 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 492676 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 492677 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 492678 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 492679 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 492680 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 492681 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 492682 || || 23 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 492683 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 492684 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 492685 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 492686 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 492687 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 492688 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 492689 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 492690 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 492691 || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 492692 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 492693 || || 2 d'agost de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 492694 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 492695 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 492696 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 492697 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 492698 || || 17 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 492699 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 492700 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

492701–492800 

|-bgcolor=#fefefe
| 492701 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 492702 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 492703 || || 2 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 492704 || || 16 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 492705 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 492706 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 492707 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 492708 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 492709 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 492710 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 492711 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 492712 || || 6 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 492713 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 492714 || || 19 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 492715 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 492716 || || 16 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 492717 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 492718 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 492719 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 492720 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 492721 || || 20 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 492722 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 492723 || || 14 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 492724 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 492725 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 492726 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 492727 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 492728 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 492729 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 492730 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 492731 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 492732 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 492733 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 492734 || || 24 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 492735 || || 9 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 492736 || || 3 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 492737 || || 11 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 492738 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 492739 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 492740 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 492741 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 492742 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 492743 || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 492744 || || 31 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 492745 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 492746 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 492747 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 492748 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 492749 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 492750 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 492751 || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 492752 || || 27 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 492753 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 492754 || || 11 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 492755 || || 5 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 492756 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 492757 || || 14 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 492758 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 492759 || || 6 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 492760 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 492761 || || 9 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 492762 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 492763 || || 11 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 492764 || || 7 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 492765 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 492766 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 492767 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 492768 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 492769 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 492770 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 492771 || || 25 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 492772 || || 6 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 492773 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 492774 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 492775 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 492776 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 492777 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 492778 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 492779 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 492780 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 492781 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 492782 || || 13 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 492783 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 492784 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 492785 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 492786 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 492787 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 492788 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 492789 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 492790 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 492791 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 492792 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 492793 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 492794 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 492795 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 492796 || || 28 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 492797 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 492798 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 492799 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 492800 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

492801–492900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 492801 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 492802 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 492803 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 492804 || || 21 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 492805 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 492806 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 492807 || || 18 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 492808 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 492809 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 492810 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 492811 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 492812 || || 18 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 492813 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 492814 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 492815 || || 4 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 492816 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 492817 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 492818 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 492819 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 492820 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 492821 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 492822 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 492823 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 492824 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 492825 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 492826 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 492827 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 492828 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 492829 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 492830 || || 17 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 492831 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 492832 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 492833 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 492834 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 492835 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 492836 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 492837 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 492838 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 492839 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 492840 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 492841 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 492842 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 492843 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 492844 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 492845 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 492846 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 492847 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 492848 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 492849 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 492850 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 492851 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 492852 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 492853 || || 2 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 492854 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 492855 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 492856 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 492857 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 492858 || || 10 de maig de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 492859 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 492860 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 492861 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 492862 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 492863 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 492864 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 492865 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 492866 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 492867 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 492868 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 492869 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 492870 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 492871 || || 4 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 492872 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 492873 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 492874 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 492875 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 492876 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 492877 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 492878 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 492879 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 492880 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 492881 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 492882 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 492883 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 492884 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 492885 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 492886 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 492887 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 492888 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 492889 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 492890 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 492891 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 492892 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 492893 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 492894 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 492895 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 492896 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 492897 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 492898 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 492899 || || 18 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 492900 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

492901–493000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 492901 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 492902 || || 5 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 492903 || || 26 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 492904 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 492905 || || 30 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 492906 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 492907 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 492908 || || 2 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 492909 || || 22 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 492910 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 492911 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#FA8072
| 492912 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 492913 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 492914 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 492915 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 492916 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 492917 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 492918 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 492919 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 492920 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 492921 || || 15 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 492922 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 492923 || || 14 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 492924 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 492925 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 492926 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 492927 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 492928 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 492929 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 492930 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 492931 || || 6 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 492932 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 492933 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 492934 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 492935 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 492936 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 492937 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 492938 || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 492939 || || 16 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 492940 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 492941 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 492942 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 492943 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 492944 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 492945 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 492946 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 492947 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 492948 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 492949 || || 18 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 492950 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 492951 || || 4 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 492952 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 492953 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 492954 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 492955 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 492956 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 492957 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 492958 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 492959 || || 30 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 492960 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 492961 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 492962 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 492963 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 492964 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 492965 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 492966 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 492967 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 492968 || || 29 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 492969 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 492970 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 492971 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 492972 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 492973 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 492974 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 492975 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 492976 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 492977 || || 19 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 492978 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 492979 || || 16 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 492980 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 492981 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 492982 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 492983 || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 492984 || || 3 d'agost de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 492985 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 492986 || || 12 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 492987 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 492988 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 492989 || || 19 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 492990 || || 28 de maig de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 492991 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 492992 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 492993 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 492994 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 492995 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 492996 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 492997 || || 9 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 492998 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 492999 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 493000 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (490001)-(495000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)